Ви́ктор Вале́рьевич Шами́ров (род. 24 мая 1966, Ростов-на-Дону) — российский режиссёр театра и кино, сценарист, актёр, продюсер.

Биография 
После окончания школы проходил службу в рядах Советской армии, после чего поступил на механико-математический факультет в Ростовский государственный университет, где стал играть в студенческом театре. На третьем курсе Шамиров бросил учёбу и несколько лет работал грузчиком, лаборантом и разнорабочим в театре.

Позже стал актёром театра-студии «Эпос». Успех на подмостках вселил в молодого человека уверенность в собственных силах, и в 26 лет он поступил в ГИТИС.

В 1996 году окончил режиссёрский факультет ГИТИС (мастерская Марка Захарова).

Дебютом в Москве для Шамирова стала роль Треплева в «Чайке» на сцене «Школы современной пьесы». Постановщик пьесы Райхельгауз специально подбирал режиссёра по профессии, который смог бы «создать» в ходе развития действия собственную пьесу.

Первая актёрская работа Шамирова на большом экране — роль Лавицкого в известном фильме «1612». Позже вышли ещё две ленты с его участием: «Чудо» и «Упражнения в прекрасном». В последней Шамиров выступил также в качестве сценариста и режиссёра.

Сценарии, написанные Шамировым, легли в основу многих популярных сериалов и фильмов: «Антикиллер 2: Антитеррор», «Дикари», «Со мною вот что происходит», «Чай, кофе, потанцуем…» и других.

Творчество

Режиссёрские работы в театре

Театр «Ателье» («Независимый театральный проект») 
  — «Примадонна» («Мастер-класс Марии Каллас») драма и опера на одной сцене, по пьесе американского автора T. Макнелли
  — «Трактирщица» по пьесе К. Гольдони
 2002 — «Ladies' night. Только для женщин» по пьесе Энтони Маккартена, Стефана Синклера и Жака Коллара
  — «Белоснежка и другие»
  — «Госпиталь „Мулен Руж“» Дани Лоран
  — «Игра в правду» Филипп Лелюш
  — «Папаши» по пьесе Давид Декка
  — «Трактирщица» по пьесе К. Гольдони

Другие театры 
 1996 — Дон Жуан (А. Толстой)
 1997 — Не все коту масленица (А. Островский) (Театр-студия «Человек»).
 1998 — Ничего особенного (А. Ветхов).
 1998 — Затерянные в раю (Н. Русецки) (Театр «Школа современной пьесы»).
 1999 — Дачный роман (М. Масин) (Антреприза А. Каминского).
 2000 — Зима (Е. Гришковец) (ПЦ «Аметист»).
 2000 — Сирано де Бержерак (Э. Ростан) (Иркутский драматический театр имени Н. Охлопкова).
 2001 — Маскарад (М. Лермонтов) (Московский драматический театр имени К. Станиславского).
 2003 — Сирано. Сцены из Ростана («Hertruda&Sisters»).
 2004 — Бог (Вуди Аллен) (Театр имени Моссовета).
 2007 — Обрученные (Театр им. Моссовета).
 2010 — «Торговцы резиной», по пьесе Ханоха Левина (Арт-Партнер XXI)

Фильмография

Режиссёр 
 2004 — «Чай, кофе, потанцуем?»
 2006 — «Дикари»
 2011 — «Упражнения в прекрасном»
 2012 — «Со мною вот что происходит»
 2013 — «Игра в правду»
 2014 — «Творцы»
 2018 — «Вне игры» (совместно с Дарьей Балиновой и Русланом Хачмамуком)
 2020 — «Непосредственно Каха»
 2021 — «Большая секунда»
 2022 — «Меньшее зло»
 2023 — «Непосредственно Каха. Другой фильм»

Сценарист 
 2006 — «Дикари»
 2011 — «Упражнения в прекрасном»
 2012 — «Со мною вот что происходит»
 2012 — «Местные новости»
 2013 — «Игра в правду»
 2018 — «Вне игры»
 2021 — «Большая секунда»
 2022 — «Меньшее зло» (совместно с Ольгой Мотиной-Супоневой)

Актёр 
 2007 — «1612: Хроники Смутного времени» — иезуит Лавицкий, нунций
 2009 — «Чудо» — отец Андрей, священник
 2011 — «Упражнения в прекрасном» — Альберт Свенцицкий
 2012 — «Со мною вот что происходит» — Валентин, старший брат Артёма
 2019 — «Вторжение» — профессор
 2021 — «Большая секунда» — Константин Миронов, сценарист

Продюсер 
 2012 — «Со мною вот что происходит»
 2012 — «Местные новости»

Монтажёр 
 2018 — «Вне игры»

Примечания

Ссылки 
 Виктор Шамиров: Профиль  на сайте voteactors.ru

Кинорежиссёры России
Театральные режиссёры России
Кинорежиссёры XX века
Кинорежиссёры XXI века
Персоналии XX века
Персоналии XXI века
Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Призёры «Кинотавра»